Dollenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Dollenbach (Nousseviller-lès-Bitche), ehemalige Gemeinde, jetzt Ortsteil der Gemeinde Nousseviller-lès-Bitche im Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich
 Zwei Orte im Ortsteil Bad Rippoldsau der Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg:
 Dollenbach (Bad Rippoldsau-Schapbach), Zinken
 Vor Dollenbach, Wohnplatz

Gewässer:
 Dollenbach (Hanfbach), linker Zufluss des Hanfbachs bei Hanfmühle, Stadt Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Dollenbach (Wolfach), rechter Zufluss der Wolf oder Wolfach bei Vor Dollenbach, Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Dohlenbach